Lukáš Vondráček (pianiste) né en 1986.
 Lukáš Vondráček (poète) né en 1981.